Карим Бензема () е френски футболист роден на 19 декември 1987 г. от алжирски произход и национал на Франция. От лятото на 2009 г. е играч на Реал Мадрид.

Клубна кариера

Олимпик Лион 
Бензема е възпитаник на школата на Олимпик Лион. Пасва много добре като централен нападател в схемата на Лион 4-3-3. Може да играе и като дясно и ляво крило. През сезон 2006 – 07, треньорът Ален Перен гласува доверие на Бензема и го налага като титуляр. В резултат Бензема за 37 мача вкарва впечатляващите 24 гола, тогава Бензема е едва на 19 години. Добрите му игри в родното първенство и в Шампионската лига привличат интереса на много отбори, сред които Манчестър Юнайтед и Реал Мадрид. На 13 март 2008 г. Карим Бензема продължава договора си с Олимпик Лион до 2013 г. с опция за още една година. Заедно със съотборника си Хатем Бен Арфа е избран за най-добър играч на първенството.

Реал Мадрид 
На 1 юли 2009 г. Лион съобщава в своята официална интернет страница, че Бензема ще премине в испанския Реал Мадрид за сумата от 35 милиона евро. Стойността на трансфера може да достигне до 41 милиона при определени условия. На 6 август 2014 г. Бензема подписва нов пет годишен договор с клуба до 2019 година.

Национален отбор 
За националния отбор на Франция има 70 изиграни мача и 24 вкарани гола. На 27 май 2008 г. селекционерът на „петлите“ Раймон Доменек обявява състава си за ЕВРО 2008, в който е включен и Карим Бензема.

Статистика

Клубна 
 Последна промяна: 11 ноември 2018 г.

Успехи 
  Олимпик Лион
 Лига 1 (4): 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008
 Купа на Франция (1): 2008
 Суперкупа на Франция (2): 2006, 2007

  Реал Мадрид
 Примера Дивисион – (4): 2011/12, 2016/17, 2019/20, 2021/22
 Купа на Kраля – (2): 2010/11, 2013/14
 Суперкупа на Испания – (4): 2012, 2017, 2020, 2022
 Шампионска лига – (5): 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22
 Суперкупа на Европа – (4): 2014, 2016, 2017, 2022
 Световно клубно първенство – (5): 2014, 2016, 2017, 2018, 2022

  Франция
 Лигата на нациите на УЕФА (2): 2020/2021, Световно първенство и световен шампион с Франция 2018

 Индивидуални
 Златна топка (2022)
 Bravo award (млад играч на годината в Европа) – 2008
 Футболист на годината на Лига 1 – 2008
 Голмайстор на Лига 1 – 2008
 Най-много асистенции във ШЛ – 2012
 Френски футболист на годината – 2011, 2012, 2014
 Футболист на месеца във Ла Лига – октомври 2014, юни 2020, март 2021
 Trofeo Alfredo Di Stefano – 2020

Бележки

Външни препратки 
 Официален сайт на Карим Бензема 

Френски футболисти
Футболисти на Олимпик Лион
Футболисти на Реал Мадрид
Лионци
Французи от алжирски произход